Александр Щагин:
 Щагин, Александр Иванович (1898—1959) — советский актёр, Заслуженный артист РСФСР.
 Щагин, Александр Ильич (1901—1993) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.